Ankaramena – comune del distretto di Ambalavao, Madagascar
 Ankaramena – comune del distretto di Taolanaro, Madagascar